LYM steht für:
 Lymphozyt
 Lympne Airport (IATA-Code), ehemaliger Zoll-Flughafen von Lympne, Folkestone and Hythe, England
 Denver Air Connection (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung